Miejscowości w USA:
 Lawrenceburg – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Lawrenceburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Anderson
 Lawrenceburg – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Lawrence
Gminy w USA:
 Lawrenceburg (ang. Lawrenceburg Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn